Ма́йкл «Ма́йк» Би́бби (; родился 13 мая 1978 в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации на позиции разыгрывающего защитника. В настоящее время работает главным тренером баскетбольной команды в своей родной школе Шэдоу Маунтин в Финиксе (штат Аризона).

Бабби выбран под вторым номером на драфте НБА 1998 года клубом «Ванкувер Гриззлис». В НБА выступал за такие команды как «Сакраменто Кингз», «Атланта Хокс», «Вашингтон Уизардс», «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс». Сын известного баскетболиста, чемпиона НБА 1973 года в составе «Нью-Йорк Никс», Генри Бибби.

Карьера в колледже 
В 1997 году Майк Бибби помог своей команде «Уайлдкэтс» выиграть чемпионат «NCAA». Набрав в финале 20 очков против университета штата Кентукки.

Карьера в НБА

Ванкувер Гриззлис 
В своем первом сезоне в «Гриззлиз», Бибби в среднем набирал 13,2 очка, делал 6,5 передачи и 2,7 подбора за игру. Был включен в первую сборную новичков сезона. В следующих сезонах он набирал в среднем 14,5 и 15,9 очков за игру, и делал 8,1 и 8,4 результативных передачи за матч соответственно. 27 июня 2001 года после того как «Гриззлис» переехал в Мемфис, Бибби и Брента Цена обменяли в «Сакраменто Кингз» на Джейсона Уильямса и Ника Андерсона.

Сакраменто Кингз 
В сезоне 2001-02 , Бибби помог команде выйти в финал Западной конференции, где они упорной борьбе уступили «Лос-Анджелес Лейкерс». Бибби был лидером команды во время серии, наиболее памятной была 5 игра в которой Майк на последних секундах вырвал победу для команды, получив репутацию одного из самых полезных и дисциплинированных игроков, Майк подписал 7-летний контракт на сумму в $ 80,5 миллионов.

В сезоне 2002-03, Бибби помешали травмы, он сыграл лишь в 55 играх, но все-таки набирал 15,9 очков за игру и помог команде завершить сезон с 59 победами при 23 поражениях, обеспечив второе место команде на Западе. Сезон 2003/2004, Бибби провел один из лучших сезонов в карьере, набрав 1506 очков (18,4 за игру) и помог своей команде выйти в плей-офф. В первой игре в плей-офф против «Далласа», Майк забил 36 очков, что стало самым большим количеством баллов в его карьере за одну игру.

Атланта Хокс 
16 февраля 2008 года «Атланта Хокс» приобрела Бибби в обмен на Шелдона Уильямса, Энтони Джонсона, Тайрона Лю, Лоренцен Райт и второй раунд драфта 2008 года.

Хотя весь сезон у Бибби были травмы он в среднем набирал 14,1 очка и делал 6,6 передачи за игру. И впервые за почти десять лет вывел «ястребов» в плей-офф НБА.

7 июля 2009 Бибби и «Атланта Хокс» согласовали трехлетний контракт на сумму около $ 18 миллионов.

Вашингтон Уизардс 
23 февраля 2011 Атланта обменяла Бибби в «Вашингтон Уизардс». Майк провел всего 2 игры за новую команду и был обменян в «Майами Хит».

Майами Хит 
2 марта 2011 года Бибби подписал контракт с «Майами Хит».

Нью-Йорк Никс 
11 декабря 2011 года, Майк подписал годичный контракт с командой «Нью-Йорк Никс». В 1973 году отец Майка, Генри Бибби стал с «Нью-Йорк Никс» чемпионами НБА.

BIG3 
В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Бибби выступает за команду «Ghost Ballers».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже 

|-
|1997-98 || Аризона
| 34 || — || 32,6 || 44,5 || 39,4 || 70,1 || 3,2 || 5,2 || 2,2 || 0,2 || 2,27 || 2,94 || 13,5
|- style="background:#F1F1F1;"
|1998-99 || Аризона
| 35 || — || 32,1 || 46,4 || 38,7 || 75,5 || 3,0 || 5,7 || 2,4 || 0,2 || 1,63 || 2,23 || 17,2
|}

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Нью-Йорк Никс»